Dawidowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Arkadi Dawidowitsch (1930–2021), sowjetischer bzw. russischer Schriftsteller
 Dsmitryj Dawidowitsch (* 1987), weißrussischer Tischtennisspieler
 Jelena Abramowna Dawidowitsch (1922–2013), sowjetisch-russische Archäologin und Numismatikerin

Siehe auch:
 Davidowitsch
 Davidovich
 Davidović
 Dawidowicz
 Dawydowytsch